Това е списък с телевизионните сериали и компилационни предавания на поредицата „Шантави рисунки“.

Списък със сериали

Компилации

Оригинални сериали

Вижте също 
 Шантави рисунки
 Весели мелодии
 Списък с пълнометражните филми на Шантави рисунки

Бележки

Източници 

Шантави рисунки
Списъци с епизоди на комедийни сериали